Saint David’s eller Saint Davids kan syfta på:

  St David's, ort i Wales, Storbritannien
  Saint David's, Grenada, ort på Grenada

 Äldre namn på Pulau Pulau Mapia, en atoll i Indonesien